De kalender voor de 1500 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2006/2007 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

- = geen deelname

Vrouw 1500
2006/07